O Primeira Divisão de Santiago (Zona Sul) de 2017-18 foi a época de Associação Regional de Zona Sul de Santiago de Futebol (ARZNSF), competição de futebol.  O número de clubes de temporada foi 22 O temporada iniciado na 3 de novembro e terminado em 31 de março.  O campeão do torneio foi a Académica da Praia que conquistou o 3º título na Zona Sul (7/8 total) a jogar em Campeonato Cabo-Verdiano de Futebol de 2018.

O golos totais finalizaram 367, o novo recorde regional por um ano, terceiro ver Fogo e Santiago Norte, hoje é listado quarta ver próxima temporada de sul da ilha (mesmo região) de 2018-19 com 401.

O venceus, empates e derrotas de Boavista Praia foi igualado de temporada anterior.

Clubes

Primeira Divisão
 Académica da Praia
 Bairro - Craveiro Lopes (ou Bairro Novo do Oeste)
 Benfica da Praia (Benfiquinha)
 FC Boavista
 Celtic - Achadinha de Baixo
 Desportivo da Praia
 Eugenio Lima FC
 Ribeira Grande (de Santiago)
 Sporting Clube da Praia
 Tchadense - Achada de Santo António
 Tira Chapéu FC
 CD Travadores

Segunda Divisão
AD Asa Grande
GDRC Delta
GD Fiorentina da Calabaceira
 Garridos - Concelho de São Domingos
GDRC Kumunidade (ou Kumunidadi)
Relâmpago
Unidos do Norte
 GD Varanda - Achadinha de Baixo
 Vilanova (ou Vila Nova)
 Vitória FC

Classificação Final

Primeira Divisão

Estatísticas
Melhor vitória:
Mais diferenças na número de golos:

Ver também
Super Taça de Santiago Sul de 2017
Taça Regional de Santiago Sul de 2017–18
Segunda Divisão de Santiago (Zona Sul) de 2017–18

Ligações externas 
 http://www.fcf.cv/pt/
Associação Regional de Zona Sul de Santiago de Futebol á site de FCF
 

Temporadas da Liga Insular de Santiago (Zona Sul)
Santiago Sul
Santiago Sul
Década de 2010 na Ilha de Santiago